Ди́лан Дж. Нил (, род. 8 октября 1969, Ричмонд-Хилл, Онтарио, Канада) — канадский актёр. Наиболее известен по ролям в телесериалах, таких как «Дерзкие и красивые» (Дилан Шоу), «Бухта Доусона» (Даг Уиттер), «Кровные узы» (детектив Майк Селлучи) и «Кедровая бухта» (Джек Гриффит).

Ранняя жизнь 
Дилан Нил родился в 1969 году в Ричмонд-Хилле, Онтарио.  Через шесть месяцев после его рождения, его семья переехала в Оквилл, Онтарио. Он посещал Колледж Эпплби () в Оквилле и хотел стать профессиональным игроком в сквош.

Нил перешёл в старшую школу Блейклок () в Оквилле, где учился последние два школьных года. Там он заинтересовался актёрским мастерством и участвовал в школьной театральной программе. В связи с его новым увлечение театром преподаватель по актёрскому мастерству посоветовал Дилану сделать карьеру актёра.

Прежде чем стать актёром Дилан работал доставщиком и разносил ланчи бизнесменам, у которых были частные предприятия в промышленных районах Торонто. Чтобы зарабатывать на жизнь он также доставлял пиццу до того, как стать актёром.

Личная жизнь 
С 1996 года женат на Бекки Саутуэлл (). У них есть двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на tvtome.com
 Актёрская студия Дилана Нила 

Родившиеся в Ричмонд-Хилле (Онтарио)
Киноактёры Канады